Moran se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Robbin C. Moran
 Reid Venable Moran